Großsteingrab Skuldelev Marker steht für:

 Großsteingrab Skuldelev Marker 1
 Großsteingrab Skuldelev Marker 2
 Großsteingrab Skuldelev Marker 3
 Großsteingrab Skuldelev Marker 4
 Großsteingrab Skuldelev Marker 5